Богунове — село, Одеська область, Іванівський район
Богунове — селище, Черкаська область, Смілянський район